Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1997 года — 35-й чемпионат России, который прошёл 20 — 22 декабря 1996 года в Екатеринбурге на катке спорткомбината «Юность». В первенстве приняли участие 50 конькобежцев (26 мужчин и 24 женщины).

Чемпионом России среди мужчин стал Дмитрий Шепель из Санкт-Петербурга, призёрами — два челябинца Вадим Саютин и Анатолий Крашенинин. У женщин первенствовала Светлана Бажанова (Челябинск). Серебро завоевала Татьяна Трапезникова (Уфа), бронзу — Варвара Барышева из Москвы.

На чемпионате России-1997 забеги на 10000 метров у мужчин и 5000 метров у женщин были отменены из-за сильного мороза и северного ветра.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1997 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1997 году
Конькобежный спорт
Декабрь 1996 года
Чемпионаты России в 1996 году
1996 год в конькобежном спорте
1997 год в конькобежном спорте
1996 год в Свердловской области